Deanville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Deanville (Florida)
 Deanville (Iowa)
 Deanville (Pennsylvania)
 Deanville (Texas)
 Deanville (West Virginia)